Михаи́л Анато́льевич Панько́в (род. 20 июля 1952 года, Бичурский район Бурятской АССР) — российский военный деятель, Генерал-полковник (2000). Герой Российской Федерации (11.01.2000).

Биография 
Михаил Анатольевич Паньков родился 20 июля 1952 года в Бичурском районе Бурятии.

С 1969 года Паньков служил во внутренних войсках МВД СССР.

В 1973 году закончил Саратовское высшее военное училище ВВ МВД СССР, после чего работал на должностях командира взвода, роты, батальона полка и дивизии Внутренних войск.

Закончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, а затем — Военную академию Генерального Штаба.

С 1995 года работал первым заместителем начальника Главного штаба Внутренних войск МВД РФ. Одновременно с 1995 по 1996 годы был командующим группировки Внутренних войск в составе группы федеральных войск в Чечне. Принимал участие в Первой Чеченской войне.

С 1998 года работал на должности заместителя Главнокомандующего ВВ МВД РФ по чрезвычайным ситуациям, а с мая 1999 года — на должности первого заместителя Главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ.

С вторжением боевиков в Дагестан в августе 1999 года Михаил Анатольевич Паньков был назначен на должность командующего группировки Внутренних войск на Северном Кавказе, на которой проработал до марта 2000 года. Паньков руководил операциями войск, в том числе в Новолакском районе Дагестана, где войска под руководством Панькова освободили 14 сёл, уничтожили 337 боевиков, захватили в плен 48 боевиков. Были захвачены 14 миномётов, 8 зенитных установок, 4 склада боеприпасов и ещё 2 склада были уничтожены.

С октября 1999 года воевал на территории Чечни и к концу года Внутренние войска заняли в Чечне 80 сёл и провели 136 спецопераций. В бою за село Знаменское 14 октября 1999 года командный пункт был атакован боевиками и был окружён. Михаил Анатольевич Паньков руководил боем по отражению атаки. В декабре 1999 — январе 2000 года принимал участие в штурме Грозного.

Указом исполняющего обязанности Президента Российской Федерации № 25 от 11 января 2000 года за проявленное мужество в боях и умелое руководство войсками в борьбе с террористическими формированиями на Северном Кавказе генерал-лейтенанту Михаилу Анатольевичу Панькову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

В феврале 2000 года Михаилу Анатольевичу Панькову присвоено воинское звание «генерал-полковник».

С октября 2000 года Паньков работал на должности начальника Главного штаба — первого заместителя Главнокомандующего ВВ МВД РФ, с апреля 2002 года — на должности заместителя министра внутренних дел РФ по Южному федеральному округу, а с 2005 года — на должности начальника Главного управления МВД РФ по Южному федеральному округу.

Указом Президента Российской Федерации от 9 февраля 2009 года генерал-полковник Михаил Анатольевич Паньков был освобождён от должности начальника Главного управления МВД РФ по Южному федеральному округу.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации;
 Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени;
 Орден «За военные заслуги»;
 Медали.

Семья 
Женат, имеет дочь и сына.

Ссылки 
 
 Биография М. А. Панькова на сайте ГУ МВД РФ по Южному федеральному округу

Выпускники Саратовского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Первой чеченской войны
Участники Второй чеченской войны
Военнослужащие внутренних войск МВД России
Генерал-полковники внутренней службы (Российская Федерация)